Polinices är ett släkte av snäckor som beskrevs av Pierre Denys de Montfort 1810. Polinices ingår i familjen borrsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Borrsnäckor
Polinices